Ракетные катера типа «Умм-эль-Марадим» () — серия кувейтских ракетных катеров. Построены французской судостроительной компанией  в Шербуре для военно-морских сил Кувейта. Являются новейшими кораблями кувейтского флота. Заказаны в марте 1995 года. Спущены на воду в период с февраля 1997 по июнь 1999 года. Вступили в строй в период с июля 1998 года до июня 2000 года. Основаны на типе . Имена даны в честь катеров, стоявших на вооружении военно-морских сил Кувейта до вторжения Ирака. Подготовка десяти экипажей для восьми катеров проводилась во Франции. Первые четыре катера прибыли в Кувейт в августе 1999 года, а оставшиеся четыре катера в середине 2000 года. Наиболее эффективные катера в составе военно-морских сил Кувейта.

Технические характеристики 
Экипаж 29 человек (5 офицеров)

Длина 42 метра

Ширина 8,2 метра

Осадка 1,9 метра

Полное водоизмещение 245 т

Оснащение 
Корабли оснащены боевой информационной системой  производства компании Thales (ранее Thomson-CSF), системой управления огнём Najir Mark 2 производства  .

Корабли оснащены радаром управления огнём  производства BAE Systems, поисковым радаром MRR 3D производства Thales и навигационным радаром производства .

Вооружение 
40-миллиметровая универсальная установка Otobreda производства Oto Melara размещена в носовой части корабля. Скорострельность установки составляет 120 выстрелов в минуту, дальность стрельбы 960-граммовыми снарядами 12,5 километров. В кормовой части установлены 20-мм авиационная пушка M621 производства Nexter (ранее GIAT) и два 12,7-мм пулемета.

Катера имеют на вооружении по два двойных пусковых комплекса для противокорабельных ракет малой дальности Sea Skua производства MBDA (ранее Matra BAe Dynamics), размещённых в кормовой части корабля. Ракета Sea Skua имеет полуактивную систему самонаведения, скорость 0,9 М и дальность пуска 15 километров.

Оснащён шестизарядным зенитно-ракетным комплексом Sadral производства MBDA для ракет класса «земля-воздух» «Мистраль». Ракета «Мистраль» имеет скорость 2,6 М и дальность пуска 0,5—5 километров.

Корабль может быть оснащён двойной пусковой установкой системы SIMBAD производства MBDA. Корабль может быть оснащён двумя пусковыми установками ложных целей «Дагай» (Dagaie) производства .

Двигатели 
Корабль имеет два дизельных двигателя мощностью 4000 л. с. (2,94 МВт) производства MTU Friedrichshafen, с двумя водомётными движителями производства Rolls-Royce plc (ранее — Kamewa). Ракетный катер способен развивать наибольшую скорость хода 30 узлов. При скорости хода 14 узлов дальность плавания составляет 1350 миль.

Представители 

Военно-морские силы Кувейта эксплуатируют восемь ракетных катеров «Умм-эль-Марадим». Восемь катеров составляют значительную часть кувейтского флота:

Литература

Ссылки 
 
 

Умм-эль-Марадим
Вооружённые силы Кувейта